Calliope (platenlabel), Frans platenlabel.
 Calliope (Queensland), plaats in de Australië.
 Calliope (geslacht), geslacht van zangvogels uit de familie van de vliegenvangers.

Zie ook 
 Kalliope (doorverwijspagina)